Milanés peut désigner :
 Haydée Milanés (1980-), chanteuse cubaine ;
 José Jacinto Milanés (1814-1863), écrivain cubain ;
 Pablo Milanés (1943-2022), compositeur, chanteur et guitariste cubain.

Homonymie de patronyme